

Віндзор-Гайтс — місто, штат Айова
 Віндзор-Гайтс — селище, штат Західна Вірджинія